Габонская демократическая партия (, PDG) — правящая и доминирующая политическая партия Габона. С 1968 по 1990 годы была единственной легальной партией в существовавшей однопартийной системе Габона. В 2008 году генеральным секретарём партии стал Фостен Букуби.

История 
Партия была основана как Габонский демократический блок (, BDG) в 1953 году в результате объединения Габонского смешанного комитета и бывшей Габонской демократической партии. В ходе выборов в Габонское территориальное собрание в 1957 году получила 7 мест местного парламента. Хотя Габонский демократический и социальный союз получил при этом 14 мест, BDG удалось сформировать коалиционное правительство вместе со списком Разрядка-Защита габонских интересов и 5 независимыми депутатами.

Габонский демократический блок и Габонский демократический и социальный союз образовали альянс Национальный союз на выборах 1961 года, который победил на беальтернативных выборах. При этом единственный кандидат на президентских выборах Леон Мба лидер BDG стал президентом. На парламентских выборах 1964 года партии выступали отдельно и BDG получил 31 из 47 мест.

На выборах 1967 года BDG была единственной партией. Её лидер Леон Мба стал президентом. После его смерти в том же году президентом и лидером партии стал Омар Бонго. В 1968 году партия стала называться Габонская демократическая партия и стала единственной разрешённой партией Габона. Официальной доктриной провозглашался «демократический контролируемый прогрессивизм», поощряющий развитие капиталистических отношений.

В 1990 году в страну вернулась многопартийная система. На выборах 1990 года Габонская демократическая партия получила 63 из 120 мест Национального собрания. Она сохраняла большинство и все последующие годы. После смерти находившегося у власти в течение 41 года Омара Бонго в 2009 году после значительных внутрипартийных разногласий лидером партии и президентом стал его сын Али Бонго Ондимба.

Партия остаётся доминирующей партией Габонского парламента и её лидер постоянно избирается президентом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии

Политические партии Габона
Партии однопартийных систем
Политические партии, основанные в 1953 году
Консервативные партии
1953 год в Габоне